Местните избори в Италия през 2021 г. се провеждат на 3 и 4 октомври. Първоначално са планирани както обикновено между 15 април и 15 юни, с балотаж две седмици по–късно. На 4 март правителството на Италия обявява, че те са отложени за след лятото поради пандемията от COVID-19 в Италия. Изборите се провеждат в 1293 от общо 7903 общини, 20 от които са столици на провинциите. Кметовете и общинските съвети се избират за обикновения петгодишен мандат с продължителност до 2026 г.

Резултати 

Избори за кмет в някой градове на Италия:

Източници 

2021
Италия
2021 година в Италия